Екс-сюр-В'єнн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 11 км на південний захід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2517 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5633,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Сайт мерії 

 Екс-сюр-В'єнн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Екс-сюр-В'єнн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна